Capitol Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Capitol Hill Historic District (Washington, D.C.), NRHP-ID: 76002127
 Capitol Hill Historic District (Salt Lake City, Utah), NRHP-ID: 82004135